Philippe Desranleau (1882-1952) est un prélat canadien qui fut évêque puis archevêque de Sherbrooke de 1941 à 1952.
La Plage-Desranleau est un centre de villégiature au Québec situé dans la région de la Montérégie-Est, le long de la frontière avec les États-Unis.
Le district de Desranleau est un district de l'arrondissement de Fleurimont à Sherbrooke.